Europamästerskapet i fotboll 1992 spelades i Sverige och Sverige var för första gången med i ett Europamästerskapslutspel då man som värdnation var direktkvalificerade. Det gjordes 32 mål i alla matcher tillsammans (2,13 per match). Den officiella sången för turneringen var More Than a Game med Towe Jaarnek och Peter Jöback. 8 nationer spelade i detta slutspel och dessa var indelade i två grupper:

Kvalificerade lag

Danmark fick i sista stund, den 30 maj, en gratisplats i slutspelet på Jugoslaviens bekostnad på grund av att inbördeskrig utbrutit i Jugoslavien.

Spelplatser 

Under EM 1992 tilläts fortfarande ståplatser på arenorna. Först senare på 90-talet skärptes Uefas regler och man förbjöd ståplatser på internationella matcher.

Sverige i EM 1992 
Sverige mötte Frankrike i öppningsmatchen. Jan Eriksson nickade in 1–0 på hörna slagen av Anders Limpar. Frankrikes Papin kvitterade på en kontring och matchen slutade 1–1.
Sverige besegrade blivande europamästarna Danmark med 1–0, efter ett inspel från högerkanten och Tomas Brolin var målskytt. I matchen mot England kom Sverige i underläge i första halvlek då David Platt fick till en halvträff på volley som Thomas Ravelli inte kunde avvärja. I andra halvlek spelade Sverige upp sig. Jan Eriksson hittade återigen rätt löpväg in i engelska boxen på en hörna slagen av Anders Limpar och 1–1 var ett faktum. Sverige lyckades även med att få ett vinstmål, detta genom lysande väggspel av Klas Ingesson, Martin Dahlin samt Tomas Brolin. Avslutet av Tomas Brolin var kliniskt och Sverige lyckades besegra England med 2–1. I semifinalen stod Tyskland för motståndet. Tyskland vann den matchen med 3–2 och Karl-Heinz Riedle blev tvåmålsskytt.

Final: Danmark - Tyskland 
Finalen spelades mellan Danmark och Tyskland. Sensationen Danmark hade förvaltat sin gratisplats i turneringen bra och besegrade Tyskland med 2–0. Stjärnorna i det danska EM-laget var bl.a.: Peter Schmeichel, Brian Laudrup, Kim Vilfort, Henrik Larsen och Flemming Povlsen.

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Final

Europamästarna

Källor

Fotnoter

Externa länkar 
 

1992
Fotbollsåret 1992